Sheer Heart Attack Tour — концертный тур британской рок-группы Queen, устроенный в поддержку их альбома Sheer Heart Attack. В его рамках группа посетила США, Канаду, Японию и европейские страны. Последние два концерта (в лондонском «Rainbow») были записаны и засняты на киноплёнку. Альбом выпущен 8 сентября 2014 года под названием Queen - Live At The Rainbow '74.

Состав 
 Фредди Меркьюри — вокал, фортепиано, тамбурин
 Брайан Мэй — гитара, бэк-вокал, банджо
 Роджер Тейлор — ударные, бэк-вокал
 Джон Дикон — бас-гитара, дополнительный вокал, треугольник

Сет-лист 
 "Procession"
 "Now I’m Here"
 "Ogre Battle"
 "Father To Son"
 "White Queen (As It Began)"
 "Flick of the Wrist"
 "In The Lap Of The Gods"/"Killer Queen"/"The March Of The Black Queen"/"Bring Back That Leroy Brown"
 "Son and Daughter"
 "Keep Yourself Alive"
 "Seven Seas of Rhye"
 "Stone Cold Crazy"
 "Liar"
 "In The Lap Of The Gods… revisited"
 "Big Spender"
 "Modern Times Rock’n’Roll"
 "Jailhouse Rock"
 "God Save the Queen"
Другие песни:
 "Shake, Rattle and Roll
 "Stupid Cupid"
 "Be-Bop-A-Lula"
 "Great King Rat"
 "Doin' All Right" (Япония)
 "See What A Fool I’ve Been" (несколько Японских концертов)
 "Hangman" (только на финальном концерте в Японии)

Даты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Queen Concerts
 Queen Live

Концертные туры Queen
Концертные туры 1974 года
Концертные туры 1975 года